Vermona to niemiecka firma produkującą sprzęt audio. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Vermona & HDB audio. Vermona zasłynęła między innymi produkcją serii wzmacniaczy gitarowych o nazwie "Regent". Produkowała też instrumenty klawiszowe.
Przedsiębiorstwa w Niemczech